Сезон 2010 Мировой серии Рено — шестой сезон серии, которая объединяет четыре чемпионата, проводимые Renault Sport под одним названием. Она состоит из «Формулы-Рено 3.5», «Еврокубка Формулы-Рено 2.0», «Еврокубка Меган Трофи» и «Ф4 Еврокубок 1.6», которые пройдут на восьми различных трассах, где болельщики могут совершенно бесплатно попасть на этап, в этом заключается уникальность серии.

В 2010 году открывающий сезон и закрывающий сезон этапы поменялись местами по сравнению с 2009 годом. Серия начнётся 17 апреля на автодроме Моторленд Арагон в Альканьисе и завершится 10 октября на трассе Каталунья в Барселоне. По ходу сезона мировая серия также посетит Бельгию, Чехию, Францию, Венгрию, Германию и Великобританию, единственным исключением из общей программы станет этап «Формулы-Рено 3.5» в качестве гонки поддержки Гран-при Монако в мае. Дебютировавший в серии «Ф4 Еврокубок 1.6» пропустит этап в Брно и будет состоять из семи этапов. Сезон «Еврокубка Меган Трофи» начнётся на автодроме Спа-Франкоршам.

Отчёт

Формула-Рено 3.5 
В первой гонке сезона в Альканьисе финишировало лишь девять из 24 стартовавших гонщиков. Российский пилот Михаил Алёшин, вернулся в серию после года выступлений в ФИА Формуле-2 и одержал победу, опередив новичка Даниэля Дзампьери и стартовавшего с поула Даниэля Риккардо. Во второй гонке Стен Пентус впервые победил, опредив Яна Хароуза и Риккардо. Однако, Хароуз был дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива, это вывело Риккардо на второе место, а Натанаэля Бертона на третье.

Еврокубок Формулы-Рено 2.0 
Серия обрела новый вид 2010, благодаря шасси Barazi-Epsilon, которые призваны заменить шасси Tatuus, которое использовалось в 2000-х годах. Обе гонки первого этапа выиграл эстонский дебютант Кевин Корьюс, который перешёл из Западноевропейского кубка Формулы-Рено. Помимо него на подиум поднимались ещё четыре гонщика, а сам Корюс покинул Испанию с отрывом от ближайшего преследователя на 12 очков.

Ф4 Еврокубок 1.6 
Новые чемпионат 1.6-литровых болидов в «обойме» серии, начался с двух дождливых гонок в Испании, а победы достались Стоффелю Вандорну и Норману Нато.

Календарь 
 Голубым выделен этап не мировой серии, а этап чемпионата «Формулы-Рено 3.5».

Положения в личном зачёте

Формула-Рено 3.5

Еврокубок Формулы-Рено 2.0

Еврокубок Меган Трофи

Ф4 Еврокубок 1.6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мировой серии Рено

Мировая серия Рено